Dentalium eupatrides är en blötdjursart som beskrevs av James Cosmo Melvill och Standen 1907. Dentalium eupatrides ingår i släktet Dentalium och familjen Dentaliidae.

Artens utbredningsområde är Södra Ishavet. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandsnäckor
eupatrides